

Geografia

Italia

Comuni
 Massa – capoluogo della provincia di Massa-Carrara
 Massa d'Albe – comune italiano in provincia dell'Aquila
 Massa di Somma – comune italiano in città metropolitana di Napoli
 Massa e Cozzile – comune italiano in provincia di Pistoia
 Massa Fermana – comune italiano in provincia di Fermo
 Massa Lombarda – comune italiano in provincia di Ravenna
 Massa Lubrense – comune italiano in città metropolitana di Napoli
 Massa Marittima – comune italiano in provincia di Grosseto
 Massa Martana – comune italiano in provincia di Perugia

Frazioni
 Massa Fiscaglia – frazione di Fiscaglia in provincia di Ferrara (fino al 2013 comune autonomo)
 Massa – frazione di Maratea in provincia di Potenza
 Massa – frazione di Forlì
 Massa – frazione di Faicchio in provincia di Benevento
 Massa – frazione di Vallo della Lucania in provincia di Salerno
 Massa Castello – frazione di Ravenna
 Massa San Giorgio, Massa San Giovanni, Massa San Nicola, e Massa Santa Lucia – frazioni di Messina
 Massaquano – frazione di Vico Equense nella città metropolitana di Napoli

Altri Paesi
 Massa – fiume della Svizzera, affluente del Rodano
 Massa – centro abitato e comune del Libano
 Massa – città della Libia
 Massa – comune del Marocco
 Massa – circoscrizione della regione di Dodoma (Tanzania)

Persone
 Agostino da Massa (...–...) – pittore italiano attivo nel XVI secolo
 Alberto Massa Gallucci (1905-1970) – generale italiano
 Andrea Massa (1607-1655) – vescovo cattolico italiano
 Aniceto Del Massa (1898-1975) – scrittore ed esoterista italiano
 Antonio Maria Massa (...–...) – giurista italiano del XVI secolo
 Augusto Massa (...–...) – pallanuotista italiano
 Augusto Massa (1943) – politico italiano
 Benedetta di Massa o Benedetta di Cagliari (1194-1233) – giudicessa regnante di Cagliari
 Boffo Da Massa (...–1387) – nobile e condottiero italiano
 Bruno Massa (1948) – biologo, entomologo e ornitologo italiano
 Carlos Roberto Massa, noto anche come Ratinho (1956) – conduttore televisivo, produttore televisivo e imprenditore brasiliano
 Chancel Massa (1987) – calciatore congolese, di ruolo portiere
 Davide Massa (1981) – arbitro di calcio italiano
 Domenico Massa (1917-2008) – ciclista su strada italiano
 Donato Massa (1677-1747) – ceramista italiano
 Emilio Massa (1927-1998) – ingegnere, docente e rettore italiano
 Federico Massa (1956) – politico italiano
 Felipe Massa (1981) – pilota automobilistico brasiliano
 Flaminio Massa (1770-1805) – patriota, avvocato e giornalista italiano
 Gaetano Di Massa (1939-2007) – poeta, linguista, insegnante e studioso di dialettologia italiano
 Geofrey Massa (1986) – calciatore ugandese di ruolo attaccante
 Giovanni Andrea Massa, duca di Castel di Aci (...–dopo il 1679) – banchiere, nobile e politico italiano del XVII secolo
 Giuseppe Massa (1948-2017) – calciatore italiano, di ruolo centrocampista o attaccante
 Leonzio Massa Saluzzo, conte (1799-1869) – magistrato e politico italiano
 Manuel Tadeo Llano Massa (1999) – calciatore argentino
 Marco Massa (1963) – cantautore italiano
 Mario Massa, nome d'arte di Aniello Massa (1876-1936) – cantante italiano
 Mario Massa (1892-1956) – nuotatore italiano
 Mario Massa (1897-1973) – sceneggiatore, regista e scrittore italiano
 Michele Massa (1929-2007) – regista e sceneggiatore
 Mirta Massa (1945) – modella argentina
 Niccolò Massa (1489-1569) – anatomista italiano
 Oronzio Massa (1760-1799) – generale italiano, martire della Repubblica Napoletana del 1799
 Ruffino Massa (1742-1829) – scrittore e giurista italiano
 Savina Dolores Massa (1957) – scrittrice, poetessa, attrice e drammaturga italiana.
 Sergio Massa (1972) – politico e avvocato argentino di origini italiane
 Ugo da Massa (...–...) – poeta italiano del XIII secolo
 Umberto Massa (1963) – produttore cinematografico italiano
 Vincenzo Massa (1968) – ex pallanuotista e allenatore di pallanuoto italiano

Scienza
 Massa – una proprietà fisica dei corpi
 Massa atomica – vedi anche peso atomico
 Numero di massa – indica il numero di nucleoni presenti in un atomo
 Massa solare – unità di misura usata per esprimere la massa di stelle e galassie

Scienze umane
 Massa – raggruppamento sociale
 Massa – aggregazione culturale

Altro
 Massa  – località citata nella Bibbia
 Massa – in elettronica ed elettrotecnica, la parte conduttrice accessibile di un impianto elettrico o di componente elettrico che può essere toccata durante il funzionamento ordinario e che non è in tensione nel normale funzionamento
 Massa corporea – dato biometrico
 Massa – popolo del Ciad e del Camerun

Altri progetti